Die Channel VAS Championships at St George’s Hill 2018 fanden vom 16. bis 21. Oktober 2018 in Weybridge, England, im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2018/19 und gehörte zur Wertungskategorie PSA World Tour Gold.

Vorjahressieger war Mohamed Elshorbagy, der erneut topgesetzt antrat, aber im Achtelfinale gegen Joel Makin ausschied. Sieger wurde Tarek Momen, der im Endspiel Ali Farag mit 8:11, 11:8, 7:11, 11:5 und 11:9 bezwang.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Charlie Lee einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 106.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Offizielle Seite (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2018/19
2018